Ndungane ist der Familienname folgender Personen:

 Akona Ndungane (* 1981), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Njongonkulu Ndungane (* 1941), südafrikanischer Theologe
 Odwa Ndungane (* 1981), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler